Belletto – cognome italiano
 Belletto – cosmetico